Гимнокалициум горбатый, или бугорчатый () — кактус из рода Гимнокалициум.

Описание 
Стебель голубовато- или матово-зелёный, шаровидный, с возрастом становится цилиндрическим, достигает высоты 50 см и диаметра 20 см. Рёбер около 15, они разделены на сегменты поперечными бороздками. На ареолах серое опушение.

Центральная колючка одна, слегка изогнутая на конце, с красноватым основанием. Радиальных колючек около 10, они такой же окраски, 1-2 см длиной.

Цветки кремовые, воронковидные, большие, длиной 6-7 см.

Существует разновидность nigrum со стеблем чёрно-зелёной окраски и чёрными колючками.

Распространение 
Распространён на юге Аргентины, в провинциях Чубут, Рио-Негро и Ла-Пампа.

Синонимы 
 Cactus gibbosus
 Echinocactus gibbosus
 Cereus gibbosus
 Cactus reductus
 Cereus reductus
 Gymnocalycium reductum
 Gymnocaclycium chubutense
 Gymnocalycium brachypetalum
 Gymnocalycium gerardii

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 120. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 159 ISBN 5-306-00172-6

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения